Scenic Railway steht für:

 Scenic Railway, einen Typ einer Holzachterbahn
 Scenic Railway (Dreamland Margate), Achterbahn in Margate, England
 Scenic Railway (Luna Park), Achterbahn in Melbourne, Victoria, Australien
 Kuranda Scenic Railway, historische Eisenbahnstrecke in Queensland, Australien, siehe Kuranda #Sehenswürdigkeiten